Tunga kan syfta på:
Tunga – En kroppsmuskel hos ryggradsdjur.
Tunga (loppor) – ett släkte av loppor.
Tunga – En matfisk som ibland serveras som sjötunga.
Tunga – Ett landområde omgivet på tre sidor av vatten, även kallat näs eller landtunga.

Geografi

Filippinerna 

 Tunga (Leyte),

Island 

 Tunga (Island),

Se även 
 Bentungor
 Borgerlig tunga
 Dubbeltunga
 Genomslående tunga
 Geografisk tunga
 Kolvik västra och Tungan
 Påslående tunga
 Strimmad tunga

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar